Urtica dioica, nota come Ortica – pianta erbacea perenne
 Ortica – quartiere di Milano
 Ortica – figura araldica
 Ortica – singolo di Arisa del 2021